Carta de una desconocida o Carta de una mujer desconocida puede referirse a las siguientes obras:

Carta de una desconocida (Brief einer Unbekannten): novela de 1922 de Stefan Zweig;
Carta de una desconocida: película de 1948 basada en la novela, dirigida por Max Ophüls y protagonizada por Joan Fontaine y Louis Jourdan;
Carta de una mujer desconocida: película de 2004 basada en la novela, dirigida por Xu Jinglei.